Jerzy Giżycki (1918–2009) – krytyk filmowy i publicysta
 Jerzy Giżycki (1889–1970) – pisarz i dyplomata